Les Buissons steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Siviriez im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Breuches im Département Haute-Saône, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Verthemex im Département Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Le Buisson